Quidhampton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Quidhampton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)